Evelína Kachlířová (* 22. červenec 1980 Vrchlabí) je česká divadelní herečka. Úspěšně vystudovala brněnskou JAMU obor muzikálové herectví. Je také členkou Městského divadla Brno. 20. června 2008 si vzala svého kolegu Davida Kachlíře.

Role v Městském divadle Brno 
 Beatrice Rasponi – Sluha dvou pánů
 Rusalina – Cikáni jdou do nebe
 Chava – Šumař na střeše
 Čára – West Side Story
 Zuzana – Jesus Christ Superstar
 Žena v Eastwicku – Čarodějky z Eastwicku
 Bianka – Zkrocení zlé ženy
 Elaine Harperová – Jezinky a bezinky
 Nicoletta von Niebuhr – Mefisto
 Kňoura-mžoura – Cats

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Evelína Kachlířová na oficiálních stránkách Městského divadla Brno

Narození v roce 1980
Narození 22. července
Narození ve Vrchlabí
Žijící lidé
Ženy
České herečky
Herci Městského divadla Brno
Absolventi Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění